Holmehuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Holmehuse (Borre Sogn) – en bebyggelse i Borre Sogn, Vordingborg Kommune
 Holmehuse (Ejby Sogn) – en bebyggelse i Ejby Sogn, Køge Kommune
 Holmehuse (Ellidshøj Sogn) – en bebyggelse i Ellidshøj Sogn, Aalborg Kommune
 Holmehuse (Herslev Sogn) – en bebyggelse i Herslev Sogn, Lejre Kommune
 Holmehuse (Husby Sogn) – en bebyggelse i Husby Sogn, Middelfart Kommune
 Holmehuse (Hårby Sogn) – en bebyggelse i Hårby Sogn, Assens Kommune